Сербинов

Фамилия 
 Сербинов, Иван Львович (1872—1925) — российский и советский миколог и микробиолог.
 Сербинов, Михаил Григорьевич — советский деятель внутренней безопасности, депутат Верховного Совета РСФСР.

Топонимы 
 Сербинов — село в Хмельницкой области, Украина.